Plain City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Plain City (Ohio)
Plain City (Utah)